Оккупация Франции (1814) — во время Войны шестой коалиции.
 Оккупация Франции (1815—1818) — после Войны седьмой коалиции. 
 Немецкая оккупация Франции (1870—1873) — во время и после Франко-прусской войны. 
 Немецкая оккупация Франции (1914—1918) — во время Первой мировой войны.
 Оккупация Франции во Второй мировой войне:
 Немецкая оккупация Франции
 Итальянская оккупация Франции

См. также 
 Французская зона оккупации Германии

Оккупация